Il singolare  dell'Open de Moselle 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Dmitrij Tursunov era il campione uscente ma ha scelto di non partecipare quest'anno.

Gaël Monfils ha battuto in finale 7-6(1), 3-6, 6-2 Philipp Kohlschreiber.

Teste di serie

  Gaël Monfils
  Philipp Kohlschreiber
  Paul-Henri Mathieu (semifinali)
  Philipp Petzschner (quarti)

  Fabrice Santoro (primo turno)
  Benjamin Becker (primo turno)
  Andreas Beck (quarti)
  Ivan Ljubičić (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Open de Moselle 2009
ATP World Tour 2009